Gorontalo ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der gleichnamigen Provinz Gorontalo. Hier leben 354.857 Einwohner (2010).

Geographie 
Gorontalo hat eine Fläche von 2.124,60 km². Hauptstadt ist Limboto.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Majene setzt sich aus 17 administrativen Distrikten (Kecamatan), 12 Kelurahan und 157 Dörfern (Desa) zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Kabupaten in Gorontalo
Geographie (Sulawesi)